Haunted kan syfta på:

 Haunted (bok) – bok från 2005 av Chuck Palahniuk

Film och TV
 Haunted (1995) – brittisk film från 1995 i regi av Lewis Gilbert
 Haunted (2014) – amerikansk film från 2014 i regi av Victor Salva, även känd som Dark House)
 Haunted (TV-serie) – TV-serie från 2002 i elva avsnitt

Musik
 Haunted (album av Six Feet Under) – musikalbum från 1995 av Six Feet Under
 Haunted (låt av Kelly Clarkson) – en låt från 2007 av Kelly Clarkson på albumet My December

Se även 
 The Haunted – svensk musikgrupp
 Hunted – TV-serie från 2012 i åtta avsnitt